Тас-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Тас-Кюеле — озёра, северо-западнее оз. Эбе, координаты 68°59' с. ш. 138°05' в. д.
 Тас-Кюеле — озёра, на левом берегу р. Чамэт, координаты 69°14' с. ш. 137°38' в. д.
 Тас-Кюеле — озеро, между р. Алазея и р. Улюнг-Сян, координаты 68°08' с. ш. 151°35' в. д.
 Тас-Кюеле — озеро, на Яно-Индигирской низменности, в верховьях р. Хара-Улах, координаты 70°29' с. ш. 136°36' в. д.
 Тас-Кюеле — озеро, в правобережье р. Сыгынахтах, координаты 70°41' с. ш. 140°51' в. д.
 Тас-Кюеле — озеро, на Яно-Индигирской низменности, в левобережье р. Малая Казачка, координаты 70°32' с. ш. 136°20' в. д.
 Тас-Кюеле — озеро, в левобережье р. Буолкалах, координаты 72°19' с. ш. 119°14' в. д.

См. также 
 Тас-Кюель
 Тис-Кюель

Примечания